Шми — имя собственное. 

Может в частности означать:

 Шми — псевдоним еврейского писателя Моисея Львовича Тривуса.
 Шми — Шми Скайуокер, персонаж саги «Звёздные войны», мать Энакина Скайуокера.